Перчик — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Перчик, Александр Ильич (1936—2007) — российский академик, профессор, экономист, автор множества книг и статей.
 Перчик, Василий Троянович (род. 1951) — российский тренер по борьбе самбо и дзюдо, мастер спорта СССР.
 Перчик, Татьяна Владимировна (род. 1987) — российская шашистка, мастер ФМЖД, мастер спорта России.